Il singolare del WCT Finals 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

John Newcombe era il detentore del titolo, ma quell'anno non partecipò.

Arthur Ashe che ha battuto in finale 3–6, 6–4, 6–4, 6–0 Björn Borg.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1975